Luca se mođe odnosit na:

 Zadnji univerzalni zajednički predak, 
 Luca (rod), biološki rod moljaca